Astronomia: Dione (satèl·lit) és un dels satèl·lits de Saturn.
 Mitologia:
 en la mitologia grega, Dione (mitologia) era una nimfa.
 en la mitologia grega, Dione (titànide) era una deessa titànide i oceànide.
 en la mitologia fenícia, nom donat a Baaltis.